Arsen Bagdasarýan
 Luc Baghdassarian
 Ross Bagdasarian Sr.
 Sarkis Baghdassarian
 Serge Bagdassarian

Autre 
 (10002) Bagdasarian